Die 63. Rallye Finnland war der achte von 13 FIA-Weltmeisterschaftsläufen 2013. Die Rallye bestand aus 23 Wertungsprüfungen und wurde zwischen dem 1. und 3. August gefahren.

Berichte

Qualifying (Mittwoch, 31. Juli) 
Mikko Hirvonen stellte im Qualifying zur Rallye Finnland die Bestzeit auf. Er startete, am Donnerstag, auf eigenen Wunsch, aus der 14. Position.

1. Tag (Donnerstag, 1. August) 
Unerfreulich begann für Jari-Matti Latvala seine Heim-Rallye. In der zweiten Wertungsprüfung kam er von der Straße ab und schlug an einen Stein. Notdürftig hatte der Fahrer und sein Copilot das Auto noch repariert. Nach der vierten WP war mit einer gebrochenen hinteren Radaufhängung nicht mehr an ein Weiterfahren zu denken. Am Freitag startete Latvala unter dem Rally2-Reglement wieder. Während der ersten Wertungsprüfungen lieferten sich Sébastien Ogier und Thierry Neuville ein Duell um Zehntelsekunden und nach drei WPs waren die Beiden sogar zeitgleich klassiert. Kris Meeke wurde vom Citroën-Werksteam geholt für die Rallye Finnland und er war auf Anhieb schneller als die Stammpiloten Hirvonen und Dani Sordo in den ersten WPs. Am Nachmittag kam der große Regen. Die Bedienungen wurden immer schwieriger für die Fahrer. Neuville fuhr fehlerfrei und überholte Ogier. Auf dem dritten Platz lag Mads Østberg mit 8,9 Sekunden Rückstand auf Neuville.

2. Tag (Freitag, 2. August) 
Neuville konnte das Tempo von Hirvonen, Ogier und Østberg nicht mehr mithalten. In der siebten Wertungsprüfung übernahm Østberg die Spitze, mit Bestzeit in der achten WP nahm ihm Ogier die Führung wieder ab, Østberg konterte in WP9. Nach 10 Wertungsprüfungen führte Østberg vor Ogier und Hirvonen. Nun zeigte Ogier seine Klasse. Er gewann fünf Wertungsprüfungen und am Abend auch die Show-Prüfung (2,06 km). Am Nachmittag überholte Neuville seinen Ford-Marken-Kollegen wieder, er lag allerdings nur 0,9 Sekunden vor Østberg auf dem zweiten Platz.

3. Tag (Samstag, 3. August) 
Mit einem Vorsprung von 31,5 Sekunden ging Ogier in die letzten vier Wertungsprüfungen. Neuville gewann die WP 17 und war vor Østberg, dieser gewann die WP 19 und überholte ihn wieder. Ogier fuhr einem ungefährdeten Sieg entgegen, dahinter kämpften Østberg und Neuville im Zehntelsekunden-Bereich um den zweiten Platz. Østberg musste einem großen Stein ausweichen und verlor ein paar Sekunden auf Neuville. In der Power-Stage wurde Ogier Zweiter und gewann zusätzlich zwei WM-Punkte und kommt so dem WM-Titel immer näher. Gewonnen hat die Power-Stage Neuville, ein WM-Punkt sicherte sich Latvala, der sich mit dem 17. Rang begnügen musste.

Meldeliste 
Nicht als WRC, WRC-2, WRC-3 oder WRC-Junior gemeldete Fahrzeuge wurden in dieser Liste nicht erfasst.

Klassifikationen

Wertungsprüfungen

Weblinks 

 Offizielle Seite WRC: https://www.wrc.com/

Einzelnachweise 

Finnland
2013